Niviarsiat bezeichnet:
 Niviarsiat (Berg, Narsaq), Berg im Distrikt Narsaq, Grönland
 Niviarsiat (Berg, Nordost-Grönland-Nationalpark), Berg im Nordost-Grönland-Nationalpark, Grönland
 Niviarsiat (Bucht), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland